Rafael Gumucio puede referirse a:

 Rafael Luis Gumucio Vergara, abogado y político chileno.
 Rafael Agustín Gumucio Vives, abogado y político chileno, hijo del anterior.
 Rafael Gumucio Araya, escritor chileno, nieto del anterior.